В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Nashville 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Шеррі Екер і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Лу Деніелс і Пола Сміт 5-7, 7-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Шеррі Екер /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)
 Мері Лу Деніелс /  Пола Сміт (фінал)

 Емі Голтон /  Кеті Голтон (1-ше коло)
 Енн Мінтер /  Корінн Ваньє (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Nashville